Monument steht für:
 Monument, ein Denkmal besonderer Dimension
 Monument (London), ein Denkmal in London
 Monument (Alarmierungssystem), ehemaliges Alarmierungssystem des Warschauer Pakts
 Monument (Album), ein Musikalbum des Rappers Kollegah
 Monument Records, US-Plattenlabel
 Monument des Radsports, einer der fünf bedeutendsten Klassiker des Radsports
 Monument (Installation), eine Bus-Installation 2017 in Dresden und Berlin
 Monument-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Monument Rocks, Klippenfelsen vor der Davis-Küste des Grahamlands, Antarktika
 The Monument (Antarktika), Felssäule auf Red Island

Orte in den USA:
 Monument (Colorado), Stadt im El Paso County
 Monument (Kansas)
 Monument (New Mexico)
 Monument (Oregon)
 Monument (Pennsylvania)
 Monument Beach (Massachusetts)
 Monument Park (Colorado)
 Monument Valley, Ebene auf dem Colorado-Plateau, zwischen Utah und Arizona

Siehe auch:
 Monument Creek (mehrere Flüsse)
 Monument Island (mehrere Inseln)

 Monumento (Begriffsklärung)
 Monuments (Londoner Progressive-Metal-Band)
 National Monuments in den Vereinigten Staaten (Schutzgebiete, Gedenkstätten)